Karin Knapp era la detentrice del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Kiki Bertens ha sconfitto Mariana Duque Mariño con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Roberta Vinci (secondo turno)
  Laura Siegemund (secondo turno)
  Annika Beck (semifinale)
  Lesja Curenko (quarti di finale, ritirata)

 Sabine Lisicki (secondo turno)
 Misaki Doi (secondo turno)
 Anna-Lena Friedsam (quarti di finale)
 Julija Putinceva (secondo turno)

Wildcard 

  Mira Antonitsch (primo turno)
  Katharina Gerlach (primo turno)

 Katharina Hobgarski (primo turno)

Qualificate 

  Kiki Bertens (campionessa)
  Olga Fridman (primo turno)
  Barbora Krejčíková (primo turno)

 Tatjana Maria (primo turno)
 Marina Mel'nikova (primo turno)
 Stephanie Vogt (primo turno)

Lucky loser 

  Cristina Dinu (primo turno)

 Antonia Lottner (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nürnberger Versicherungscup 2016
WTA Tour 2016